Vis je lahko:

 Vis, otok v Jadranskem morju
 Vis, mesto na otoku Visu
 Vis, 507 m visok hrib v Črni gori